Middleport puede hacer referencia a alguno de los siguientes lugares de Estados Unidos:

Middleport, villa en el Estado de Nueva York;
Middleport, una villa en el Estado de Ohio;
Middleport, un borough en el Estado de Pensilvania; o
Municipio de Middleport, en el Estado de Illinois.